Cornelis Kruys (ca. 1619-1660), Nederlands stillevenschilder
 Cornelis Cruys (admiraal) (1655-1727), Russisch admiraal van Nederlands-Noorse afkomst